Баронесса Анна Хедвиг «Хедда» Врангель (урожденная Левенгаупт) (; , поместье Форстен, Вестра-Гёталанд, Швеция — , поместье Овесхома близ Кристианстада) — шведский  XIX века.

Биография 
Родилась в семье полковника графа Густава Юлиуса Левенгаупта и Анны Хелены Алстрмер, которая умерла через два дня после рождения Хедды. Девочка воспитывалась тёткой, графиней Маргарет Кронштедт в замке Карлберг в Стокгольме. Графиня была талантливой пианисткой и хозяйкой салона. Хедда обучалась у неё игре на пианино, пению, овладела французским языком.

В 1810 году она вышла замуж за придворного, барона Хеннига Густава Врангеля. Её муж был известен своим вспыльчивым характером, любовью к жизни и поединкам. После свадьбы Врангели отправились в путешествие по Европе, жили в Париже. Позже, семейная пара, в основном, жила в поместье Сперлингсхольм. Детей у них не было.

Хедда Врангель была известна своей красотой, талантом к музыке и прекрасным голосом. Шведский поэт Эсайас Тегнер после знакомства с ней изобразил Хедду в своём стихотворении в 1827 году: «Когда она поёт, дыханье замирает, и сам язык о сплетнях молчит». После смерти композитора Фредрика Бремер писала: «Она пролетела через жизнь как дифирамб»

Творчество 
Известны три опубликованные в 1820-х годах песни Хедды Врангель — поэтические музыкальные пьесы: «Frithiofs Frieri» — короткая песня в темпе анданте, «Kung Ring» — короткая песня в темпе модерато, и «Frithiofs Frestelse» — короткая, но сложная композиция для дуэта между сопрано и тенор / альтом. Все песни имеют редкое фортепианное сопровождение с простыми аккордами. Вполне вероятно, что Хедда Врангель сочинила больше музыки, не дошедшей до наших дней.

Избранные музыкальные сочинения 
 Три песни «Frithiofs Saga» (1828)

Примечания

Ссылки 
 Hedda Wrangel (1792—1833)

Женщины-композиторы
Композиторы классической эпохи
Академические музыканты Швеции
Хедда